Groupama Sailing Team ist ein französisches Segelregattateam, das beim Volvo Ocean Race 2011–2012 teilnahm.

Teammitglieder 
Die segelnde Crew besteht aus folgenden Mitgliedern:

Boot 
Die Yacht des Teams, die Groupama 4, gehört gemäß dem Reglement zur VO70-Klasse. Sie wurde von Juan Kouyoumdjian entworfen und auf der Werft von Multiplast in Frankreich gebaut. Der Rumpf ist eine Sandwichkonstruktion mit Deckschichten aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff, für dessen Aufbau Prepregs zum Einsatz kamen. Am 14. Mai 2011 lief das Schiff von Stapel. Am 17. Mai lief es zur Jungfernfahrt vor der französischen Küste aus.

Bis zur Fertigstellung der Groupama 4 trainierte das Team auf der Groupama 70, der Siegeryacht des vorangegangenen Volvo Ocean Race. Dort war sie unter dem Namen Ericcson 4 im Einsatz.

Sponsoren 
Sponsor des Teams ist der französische Versicherungskonzern Groupama. Weiterer Partner stellen Bekleidung und Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung.

Platzierungen 

1)statt Abu Dhabi aufgrund der anhaltenden Problematik mit Piraten.

Weblinks 
 Internetpräsenz des Teams
 Team auf der Website des Volvo Ocean Races
 Homepage der Bauwerft

Einzelnachweise 

The Ocean Race